

Code 
KL est un code qui signifie :
 kl : groenlandais, selon la norwme ISO 639 des codes de langues ;
 KLM Royal Dutch Airlines, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes ;
 Kilomètre lancé, une discipline de ski de vitesse ;
 KL, un type de catamaran de sport ;
 Divergence de Kullback-Leibler, une mesure de similarité entre deux distributions de probabilités ;
 KL, un projet solo de musique industrielle de l'ancien chanteur de Stigma ;
 KL ou KZ, abréviations pour Konzentrationslager, camp de concentration ;
 Koh-Lanta, émission de télévision sur TF1 ;
 KL est un parfum de Karl Lagerfeld (1982).

Abréviation 
KL est une abréviation qui signifie :
 Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie.

Divers 
 KL, livre de 2015 de Nikolaus Wachsmann.

Code